Frost kan som auktorsförkortning betyda:

 Darrel Richmond Frost
 John Frost
 John S. Frost
 Charles Christopher Frost

Robotskapade auktorsförkortningar